Samarajew ist der Familienname folgender Personen:

 Gawriil Tichonowitsch Samarajew (1758–1823), russischer Bildhauer
 Kirill Iljitsch Samarajew (1939–1996), russischer Physikochemiker und Hochschullehrer